Burcher est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
David Burcher (né en 1950), joueur de rugby gallois
Pierre Bürcher (né en 1945), ecclésiastique suisse

Toponyme

Burcher, village de la Nouvelle-Galles du Sud

Voir aussi

Homonymie de patronyme